84-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 84-й меридиан восточной долготы
 84-й меридиан западной долготы

См. также 
 84-я параллель северной широты
 84-я параллель южной широты